Sarpei ist der Familienname folgender Personen:

 Edward Sarpei (* 1969), ghanaischer Fußballspieler
 Hans Sarpei (* 1976), ghanaischer Fußballspieler
 Hans Nunoo Sarpei (* 1998), ghanaischer Fußballspieler